Nibra – comune del Panama
Nibra – suddivisione dell'India